Ocean City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ocean City (Florida)
Ocean City (Maryland)
West Ocean City
Ocean City (New Jersey)
Ocean City (Washington)